Municipio de Raccoon puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Municipio de Raccoon, municipio del condado de Marion, en el estado de Illinois.
 Municipio de Raccoon, municipio del condado de Parke, en el estado de Indiana.
 Municipio de Raccoon, municipio del condado de Gallia, en el estado de Ohio.
 Municipio de Raccoon, municipio del condado de Beaver, en el estado de Pensilvania.